Дегтяри (), село,
Винницко-Ивановский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320881003. Население по переписи 2001 г. составляет 127 (56/71 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Дегтяри находится в 1-м км от реки Иваны и окружено сёлами
Короткое и
Винницкие Иваны и
посёлком Степное.
Рядом проходит автомобильная дорога

История 
 1784 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Дегтярях были восемь ветряных мельниц.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины